A Fed Cup de  1981 foi a 19º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da Grã-Bretanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1981 no tênis